Hermia steht für

 Manuel Hermia (* 1967), belgischer Jazzmusiker
 (685) Hermia, Asteroid